Paximadi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Paximádi, ö, Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Nisída Paximáda, ö, Kreta, Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar